Op de Australian Open 2015 speelden de mannen in het dubbelspel van 21 tot en met 31 januari 2015.

Het toernooi werd gewonnen door Simone Bolelli en Fabio Fognini. Zij versloegen in de finale Pierre-Hugues Herbert en Nicolas Mahut met 6-4 en 6-4.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Bron 
 Speelschema

Australian Open
ITF-toernooi in 2015